Его́ Блаже́нство, Блаженнейший () — титул в православной и некоторых восточнокатолических церквях, усвояемый предстоятелям некоторых поместных церквей. В греческом употреблении — всех автокефальных церквей, исключая Константинопольского патриарха.

Предстоятель Грузинской православной церкви имеет титул «Его Святейшество и Блаженство» (полный титул: «Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский и митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазетский Святейший и Блаженнейший»). 

Предстоятель Украинской православной церкви (МП) носит титул «Блаженнейший», хотя и не является предстоятелем автокефальной церкви (полный титул: «Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины»).

См. также 
 Его Святейшество

Литература 

  

Церковные титулы